Consonante velare occlusiva, a sua volta distinta in:
Occlusiva velare sonora
Occlusiva velare sorda